The Maverick – film del 1912 della Solax Film Company
The Maverick – film documentario del 1922 della Kineto Films
The Maverick – film del 1952 diretto da Thomas Carr

Pagine correlate
Maverick
Mavericks